Piatta kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Piatta (ö), Södra Savolax, Nyslott,

Italien 

 Piatta (ort), Lombardiet, Provincia di Sondrio, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar